Побойная:

 Побойная — село в Жашковском районе Черкасской области Украины.
 Побойная — деревня в Ду́бровском районе Брянской области.